АКМ может означать:
 Авангард красной молодёжи — молодёжное политическое движение.
 Автомат Калашникова модернизированный.
 Альвеолярная мягкотканная саркома.